Ernst Brinck (1582-1649), Nederlands taalkundige en burgemeester
John Brinck (1908-1934), Amerikaans roeier
Niels Brinck (1974), Deens zanger